Były dwie wojny Brytyjczyków z Sikhami:
 I wojna Brytyjczyków z Sikhami (1845-1846) 
 bitwa pod Mudki (18 grudnia 1845) 
 bitwa pod Ferozeshah (21 grudnia - 22 grudnia 1845) 
 bitwa pod Aliwal (28 stycznia 1846) 
 bitwa pod Sobraon (10 lutego 1846)
 II wojna Brytyjczyków z Sikhami (1848-1849) 
 Bitwa pod Ramnagar (22 listopada 1848)
 bitwa pod Chillianwala (13 stycznia 1849) 
 Oblężenie Multan  (19 kwietnia 1848 - 22 stycznia 1849)
 bitwa pod Gujrat (21 lutego 1849)